Whiteway steht für:

 Whiteway (Texas), ein Ort im Hamilton County (Texas) im US-Bundesstaat Texas
 eine Langlaufloipe und Eislaufbahn am Windermere Lake bei Invermere in British Columbia
 ein Ort in den Cotswolds, England.

Whiteway ist der Familienname folgender Personen:

 William Whiteway (1828–1908), kanadischer Politiker und Premierminister der Kronkolonie Neufundland